Domência ou Domentzia foi um nome compartilhado pela mãe do imperador bizantino Focas , e sua filha, provavelmente em homenagem à sua avó paterna. A mãe é apenas nomeada por João de Antioquia, que muda o nome em grego para "Dismenziane" (). Todas as outras ocorrências do nome referem-se a filha. A forma mais familiar "Domentzia" () é dado por Teófanes, o Confessor. Anastácio Bibliotecário, que traduziu o trabalho de Teófanes para o latim, muda o nome para "Domnentzia". O historiador João Zonaras dá o nome "Domnência" (), enquanto Nicéforo Calisto Xantópulo dá o nome "Dismenziane", indicando que ambas as mulheres usaram o mesmo nome.

Mãe de Focas 

Focas e sua família eram provavelmente de origem traco-romana. O marido da Domência mais velha é desconhecido. Ela tinha três filhos conhecidos: Focas, Comencíolo e Domencíolo. O último parece ter sido mestre dos ofícios por 610. A um neto, também chamado Domencíolo, foi concedido o título de curopalata na ascensão de Focas para o trono em 602.

Filha de Focas 

A jovem Domência foi a filha de Focas e Leôncia. Em 607, casou-se com o general Prisco, que serviu como conde dos excubitores. Como foi a única filha conhecida do imperador, o casamento efetivamente fez Prisco o herdeiro aparente para o trono. Seu marido caiu em desgraça, contudo, quando os cidadãos de Constantinopla começaram a erigir estátuas à honra deles.

O casamento dela aconteceu no palácio de Marina, nomeado em homenagem a sua proprietária original, a filha de Arcádio  e Élia Eudóxia . Uma corrida de bigas foi arranjada para ser realizada no Hipódromo de Constantinopla, em honra aos recém-casados. Os líderes dos Azuis (Vénetoi) e Verdes (Prásinoi) decidiram honrar a ocasião erigindo estátuas à família real. Assim, colocaram imagens de Focas, Leôncia, Domência e Prisco no Hipódromo. As imagens do casal imperial reinante pertencia ao recinto por tradição, mas os últimos dois implicavam que Prisco era o herdeiro ou coimperador de Focas. Focas ficou furioso com a insinuação e ordenou que as representações de sua filha e seu genro fossem destruídas.

Focas tratou o assunto como um tentativa de golpe de Estado, exigindo uma investigação mais aprofundada, prendendo os responsáveis com acusações de traição. Enquanto suas vidas podiam ter sido poupadas devido à demanda popular, Focas provavelmente viu o próprio Prisco como culpado, e parece ter começado a ver seu genro como um rival potencial. Por aliená-lo, no entanto, minou sua própria influência no trono. Por 608, João de Antioquia registra Prisco iniciando contatos com Heráclio, o Velho, o exarca da África, instigando-o a uma revolta que eventualmente removeu Focas do poder.

Bibliografia 

 

 

Mulheres do Império Bizantino do século VI
Mulheres do Império Bizantino do século VII
Focas